18. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 18. Armee (Rote Armee) der sowjetischen Streitkräfte
 18. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband im Zweiten Weltkrieg
 18. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg